Амадей III (; 29 марта 1311 — ) — граф Женевы с 1320 года. Сын Гильома Женевского и Агнессы Савойской, дочери савойского графа Амадея V.

В качестве графа управлял областью Женевуа за исключением самого города Женевы, принадлежавшего епископам.

В 1325 году (7 августа) участвовал в битве при Варе на стороне дофина Гига VIII Вьеннского против Эдуарда Савойского — своего дяди. В следующем году при посредничестве императора враждующие стороны заключили мир.

В 1329 году признал себя вассалом графа Эймона Савойского. 

С 1343 по 1348 год был одним из регентов (вместе с Луи II де Во) при его малолетнем сыне Амадее VI.

В 1356 году получил от императора Карла IV право чеканить собственную монету.

Семья 
В 1334 году Амадей III женился на Матильде (Маго) Овернской, дочери графа Оверни Роберта VII. У них было большое потомство:
 Аймон III (ум. 1367) — граф Женевы
 Амадей IV (ум. 1368) — граф Женевы
 Жан — граф Женевы
 Пётр (ум. 1393) — граф Женевы
 Роберт Женевский — будущий антипапа Климент VII (1378—1394)
 Мария, 1-й муж — Жан II де Шалон-Арле (ум. 1362), 2-й муж — Умберт VII де Туар, с 1394 г. граф Женевы
 Луиза Женевская. Муж: Гийом III де Вьен (ум. после 1435), сеньор де Сен-Жорж
 Жанна (ум. 1389), муж (1358) — Раймонд V де Бо, принц Оранский
 Иоланда, муж — Эмери VI, виконт Нарбонна
 Бланш (ум. 1420), муж (1363) — Гуго II де Шалон-Арле
 Екатерина (ум. 1407), с 1380 жена Амадея Пьемонтского, князя Ахайи
 Агнесса, монахиня.

Источники 
 Eugene L. Cox, The Eagles of Savoy: The House of Savoy in Thirteenth-Century Europe, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1974.

Примечания 

Правители Европы XIV века
Савойская династия
Графы Женевы